Film
 Fighter (The Fighter) − amerykański dramat biograficzny z 2010 roku w reżyserii Davida O. Russella.

 Muzyka
 „Fighter” − singel Christiny Aguilery z albumu Stripped (2002).
 „Fighter” − singel grupy Sneaker Pimps z albumu Squaring the Circle (2021).